

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wólka Tarnowska – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Wólka Tarnowska – osada wsi Wólka Tarnowska w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Wólka Tarnowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew